Юлия Плешкова:
 Плешкова, Юлия Александровна (род. 2002) — российская футболистка.
 Плешкова, Юлия Михайловна (род. 1997) — российская горнолыжница.